Bric è un termine che significa montagna diffuso come toponimo in Piemonte (in piemontese Brich), Liguria (in ligure Briccu) e Sardegna (in sardo Briccu); il toponimo ha diversi significati:
in Liguria e nell'Oltregiogo: altezze fino ai 1.000 m circa (es. Bric del Dente)
in Piemonte (esclusi Oltregiogo, valli occitane e valli arpitane piemontesi): rilievi anche di circa 2.000 m (es. Bric Mindino)
nelle valli occitane e arpitane piemontesi: altezze anche superiori ai 3.000 m (es. Bric Ghinivert)
in Sardegna: altezze fino ai 200 m, variante di bricco

Può riferirsi a:
 Bric delle Camere – montagna dell'Appennino Ligure
 Bric del Dente – montagna dell'Appennino Ligure
 Bric Resonau – montagna dell'Appennino Ligure
 Bric Puschera – montagna dell'Appennino Ligure
 Bric del Terma – montagna dell'Appennino Ligure
 Bric del Tesoro – montagna dell'Appennino Ligure
 Bric della Croce – montagna delle Prealpi Liguri
 Bric Agnellino – montagna delle Prealpi Liguri
 Bric Gettina – montagna delle Prealpi Liguri
 Bric Agrifoglio – montagna delle Prealpi Liguri
 Bric dello Schiavo – montagna delle Prealpi Liguri
 Bric Mindino – montagna delle Alpi Liguri
 Bric del Monte – montagna delle Alpi Liguri
 Bric Ciarandella – montagna delle Alpi Liguri
 Bric Costa Rossa – montagna delle Alpi Liguri
 Bric Castea – montagna delle Alpi Marittime
 Bric de Rubren – montagna delle Alpi Cozie
 Bric la Plata – montagna delle Alpi Cozie
 Bric Bucie – montagna delle Alpi Cozie
 Bric Froid – montagna delle Alpi Cozie
 Bric di Mezzogiorno – montagna delle Alpi Cozie
 Bric Ghinivert – montagna delle Alpi Cozie
 Bric Rosso – montagna delle Alpi Cozie
 Bric della Croce – rilievo della Collina Torinese che ospita l'omonima stazione meteorologica
 Bric della Maddalena – maggior rilievo della Collina Torinese
 Bric del Vaj –  rilievo della Collina Torinese
 Brich di Zumaglia – montagna delle Alpi Pennine

Inoltre:
 BRIC – un acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi congiuntamente a Brasile, Russia, India e Cina

Bibliografia 
 Gabriella Arena, Università di Cassino, Denominazioni varie attribuite alle forme del terreno, IGM, 2004

Voci correlate 
 Brick
 Brik